Кирилл Наумов:
 Кирилл (Наумов) (1823—1866) — епископ Русской православной церкви, епископ Мелитопольский.
 Наумов, Кирилл Сергеевич (1981) — российский дзюдоист.